Teradura ima više značenja:
 Teradura (Padova)
 Teradura (Salerno)